Antonio Filocamo – pittore italiano
 Giovanni Filocamo – politico italiano
 Giovanni Filocamo – scrittore, fisico e divulgatore scientifico italiano
 Luigi Filocamo – pittore italiano
 Sebastiano Filocamo – attore e regista teatrale italiano